«Шеффилд» () — английский футбольный клуб из одноимённого города. Наиболее известен тем, что является самым старым клубом в мире из ныне существующих, он был основан в 1857 году. Прозвище команды — «Клуб» ().

В настоящее время выступает в восьмом по значимости дивизионе Англии — Первом южном дивизионе Северной Премьер-лиги.

Из истории клуба 
Клуб был основан Натаниэлом Кресвиком и Уильямом Престом на базе шеффилдского крикетного клуба.

На звание старейшего футбольного клуба мира претендовали и другие, в частности, «», но ФИФА официально признала старейшим именно «Шеффилд».

26 декабря 1860 года между «Шеффилдом» и «Хэлламом» был сыгран первый в мировой истории футбольный матч между клубными командами.

За «Шеффилд» выступали 3 футболиста, игравшие в сборной Англии — Чарльз Клегг (1872, первый в истории международный матч сборных с командой Шотландии), Джон Оуэн (англ., 1874) и Джон Хадсон (1883). Каждый из них провёл лишь по 1 матчу за сборную. Сэр Чарльз Клегг (1850—1937) впоследствии был председателем (1890—1937) и президентом (1923—1937) Футбольной ассоциации Англии. 47 лет на посту председателя являются рекордом продолжительности пребывания на этом посту. Именно при председательстве Клегга Англия стала членом ФИФА в 1905 году.

В 2004 году, в год столетия ФИФА, «Шеффилд» был награждён Орденом достоинства ФИФА (). Кроме «Шеффилда» лишь один клуб был удостоен этой высокой награды — «Реал Мадрид». Тогда же этим орденом был награждён и город Шеффилд.

Почётными членами фан-клуба «Шеффилда» являются Зепп Блаттер и Свен-Ёран Эрикссон.

Торжества в честь 150-летия клуба 
Планировалось, что в честь 150-летия клуба в гости к «Шеффилду» приедет мадридский «Реал», однако планы изменились, и в ноябре 2007 года «Шеффилд» принял миланский «Интер». Матч прошёл на стадионе «Брэмолл Лейн» в Шеффилде — старейшем действующем стадионе мира, открытом в 1855 году. Сейчас этот стадион принадлежит клубу «Шеффилд Юнайтед», а «Шеффилд» выступал на нём некоторое время ещё в XIX веке. Почётным гостем на матче с «Интером» был легендарный Пеле. «Шеффилд» в присутствии 19 000 болельщиков уступил итальянскому клубу, в составе которого выступали такие игроки как чемпион мира Марко Матерацци и юный Марио Балотелли, со счётом 2:5. В составе хозяев отличились Стюарт Копнелл и Роб Уорд. После матча состоялись служба в церкви и торжественный обед.

В том же 2007 году в честь своего 150-летия «Шеффилд» был включён в Зал славы английского футбола в специальной категории.

На этом празднования 150-летия клуба не завершились: 13 апреля 2008 года «Шеффилд» на том же стадионе «Брэмолл Лейн» в присутствии 5000 зрителей принимал амстердамский «Аякс» и сумел выиграть со счётом 2:0.

Тур по России (2019) 
Летом 2019 года «Шеффилд» отправился в тур по России, в котором на стадионах Москвы и Подмосковья сыграл три  матча с московскими профессиональными клубами из второго и третьего дивизиона, а также провёл игру с санкт-петербургской любительской командой ФК КФ. Все игры «Шеффилд» проиграл: 22 июня — московскому «Торпедо» со счётом 0:5, 26 июня — «Чертаново» со счётом 0:7, 27 июня — ФК КФ со счётом 1:2, 29 июня — «Казанке» со счётом 1:9.

Стадион 
Домашним стадионом клуба с 2001 года является BT Local Business Stadium (до 7 сентября 2009 года носивший название Coach and Horses Ground и сменивший его в связи с появлением нового спонсора). Стадион находится в Дронфилде, пригороде Шеффилда, и вмещает 1200 зрителей. До покупки в 2001 году этого стадиона ФК «Шеффилд» за всю 150-летнюю историю не имел собственной домашней арены. До того, как стадион был куплен ФК «Шеффилд», на нём выступали команды местного паба. При этом «Шеффилд» приобрёл не только сам стадион, но и прилегающий к нему паб.

Достижения 
 FA Amateur Cup
 Обладатель — 1903/04

 FA Vase
 2-е место — 1976/77

 Лига Йоркшира (2-й дивизион)
 Чемпион — 1976/77

 Кубок лиги Йоркшира
 Обладатель — 1977/78

 Whitbread Trophy
 Чемпион — 1987/88

 Восточная футбольная лига северных графств (премьер дивизион)
 2-е место — 2006/07

 Восточная футбольная лига северных графств (1-й дивизион)
 Чемпион (2) — 1988/89, 1990/91

 Кубок Восточной футбольной лиги северных графств
 Обладатель (2) — 2000/01, 2004/05
 Финалист (2) — 2002/03, 2005/06

 Sheffield and Hallamshire Senior Cup
 Обладатель (4) — 1993/94, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10

См. также 
 Шеффилд Уэнсдей
 Шеффилд Юнайтед

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 The original football club — ESPN
 Sheffield FC: 150 years of history — fifa.com, 24 октября 2007
 Самый первый клуб Англии. «Шеффилд» — TotalFootball
 Mandela Award Nomination for World’s First Football Club — 21 июня 2010

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Саут-Йоркшира
Футбольные клубы, основанные в 1857 году
Зал славы английского футбола
Спортивные клубы Шеффилда